Itoua ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Onanga Itoua (* 1988), französisch-kongolesischer Fußballspieler
 Hervé Itoua (* 1942), kongolesischer Bischof